Чемпіонат Кіпру з футболу 2006—2007 — 68-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 19-й раз став АПОЕЛ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Анортосіс взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Кіпру 2006—2007.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2006—2007
Кіпр
Кіпр
2006 на Кіпрі
2007 на Кіпрі